Das Barcelona Ladies Open 2011 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Barcelona. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 25. April bis zum 1. Mai 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Roberta Vinci und Lucie Hradecká, das Vinci in drei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Iveta Benešová / Barbora Záhlavová-Strýcová in drei Sätzen gegen Natalie Grandin / Vladimíra Uhlířová.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Barcelona